Palazzo Marazzi (già Vimercati, Griffoni Sant'Angelo, Scotti), dimora storica in via Fortunato Marazzi a Crema
Palazzo Marazzi (già Clavelli), dimora storica in via Giacomo Matteotti a Crema